— японская фамилия.

Известные носители 

 Мотинага, Асадзи (1880—1956) — японский офицер, генерал-майор.
 Мотинага, Ёсио (1893—1979) — японский политик.
 Мотинага, Кадзуми (1927—2017) — японский политик.
 Мотинага, Тадахито (1919—1999) — японский художник-мультипликатор.
 Мотинага, Такахито (1935—2019) — японский чиновник.
 Мотинага, Тэцудзи (1960—2008) — японский политик.